Daniel Welzer-Lang, sociologue et spécialiste français de l'identité masculine
 Gérard Welzer, avocat et homme politique français
 Harald Welzer, sociologue et socio-psychologue allemand

Voir aussi
 Welz

Homonymie de patronyme
Patronyme allemand